El término DMT son siglas que, en esta enciclopedia,  pueden hacer referencia:

 a la dimetiltriptamina, un psicoactivo enteógeno;
 al Dual Transfer Mode (también, modo de transferencia dual);
 a la Modulación por Multitono Discreto, por sus siglas en inglés: Discrete Multitone Modulation.